

Sciences et techniques

Informatique 
 Une nappe est un câble plat et large contenant un ensemble de fils.

Mathématiques 
 En géométrie analytique, une nappe est une surface (ou une partie d'une surface) connexe, c'est-à-dire d'un seul tenant.
 Une nappe réglée est une surface réglée connexe.
 Une nappe d'hyperboloïde est une partie connexe d'un hyperboloïde. On distingue deux types d'hyperboloïde : les hyperboloïdes à une nappe (qui est une nappe réglée) et les hyperboloïdes à deux nappes.
 Les nappes sont une généralisation des surfaces à différents espaces vectoriels de dimension finie.
 La nappe exponentielle est une exponentiation itérative, le premier hyperopérateur après l'exponentiation.

Physique 
 La microscopie à nappe de lumière est une microscopie à fluorescence basée sur l'illumination sélective d'un unique plan par une nappe de lumière, c'est-à-dire un faisceau laser focalisé dans une direction et collimaté dans l'autre.

Sciences de la Terre 
 Une nappe d'eau souterraine est un réservoir naturel d'eau contenue dans les fissures et interstices d'une roche du sous-sol (aquifère).
 Une nappe libre est une nappe d'eau souterraine dont le niveau supérieur peut varier sans être bloqué par une couche imperméable supérieure.
 Une nappe alluviale est une nappe libre qui circule dans les sédiments d'une rivière.
 Une nappe captive est une nappe d'eau souterraine surmontée d'une formation peu perméable, et généralement sous pression.
 Une nappe phréatique est une nappe d'eau souterraine peu profonde.
 Un rabattement de nappe est une baisse du niveau piézométrique zéro (plafond) d'une nappe phréatique, induit par un pompage ou par une vidange naturelle ou accidentelle de la nappe.
 La nappe de l'Albien d'Afrique du Nord est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Elle est à cheval sur trois pays, l'Algérie, la Libye et la Tunisie.
 La nappe de l'Albien du bassin de Paris est une nappe d'eau souterraine captive profonde présente dans une grande partie du Bassin parisien.
 La nappe des calcaires carbonifères est le plus important aquifère de la Région wallonne, en Belgique.
 La nappe de la craie est une des plus grandes nappes phréatiques européennes, à cheval sur la Belgique et le nord de la France. 
 La nappe phréatique rhénane, ou nappe phréatique de la plaine du Rhin, est la plus importante nappe phréatique de France et d'Europe.
 La nappe de Thiaroye est une nappe phréatique située dans la ville de Pikine, près de Dakar (Sénégal). Le sommet de la nappe est proche de la surface et inonde régulièrement les habitations durant la saison des pluies.
 Une nappe de charriage est un ensemble de couches géologiques qui, lors d'une orogenèse, se sont décollées du socle et se sont déplacées sur de grandes distances.
 Les nappes austroalpines sont des nappes de charriage dans les Alpes, qui contiennent trois empilements de nappes. Les nappes austroalpines sont au-dessus des deux autres (par-dessus lesquelles elles ont été charriées).
 La nappe de la Brèche est une nappe de charriage située dans le massif du Chablais, les Alpes bernoises et les Alpes uranaises.
 La nappe de la Dent Blanche est une nappe de socle et une klippe située dans les Alpes valaisannes, à cheval sur la Suisse et l'Italie.
 La nappe de Digne est une formation géologique de type nappe de charriage, localisée dans les préalpes de Digne.
 La nappe de Génis est une succession métasédimentaire épizonale du Bas Limousin, appartenant au socle varisque du Massif central français.
 La nappe des Préalpes médianes est une nappe de charriage formant l'ossature du massif du Chablais, des Alpes bernoises et des Alpes uranaises.
 Les nappes supérieures des Préalpes sont un groupe de nappes de charriage situé dans le massif du Chablais, les Alpes bernoises, les Alpes uranaises et les Préalpes appenzelloises. Il est subdivisé en quatre : les nappes de la Sarine, de la Dranse, de la Simme et des Gets.

Culture et société

Arts de la table 
 Une nappe est un linge de maison utilisé pour recouvrir entièrement une table, afin de la protéger et de la décorer.

Environnement 
 Une nappe de pétrole, ou plus généralement une nappe d'hydrocarbures, est une pollution marine causée par une fuite ou un déversement d'hydrocarbures en mer, pouvant causer une marée noire.

Musique 
 En musique électronique, les nappes sont des sons longs, aux rythmes peu marqués, qui servent à souligner des notes ou des accords.